Rafael Nadal era o atual hectacampeão e defendeu seu título com sucesso, derrotando Nicolás Almagro na final por 6–4, 6–3.

Cabeças de chave
Todos os primeiros cabeças de chave avançam diretamente à segunda rodada.

 David Ferrer (Segunda rodada)
 '''Rafael Nadal (Campeão)
 Tomáš Berdych (Terceira rodada)
 Nicolás Almagro (Final)
 Milos Raonic (Semifinais)
 Kei Nishikori (Terceira rodada)
 Juan Mónaco (Quartas de final)
 Philipp Kohlschreiber ''(Semifinais)

<ol start=9>
 Jerzy Janowicz ''(Segunda rodada)
 Jérémy Chardy ''(Terceira rodada)
 Martin Kližan ''(Terceira rodada)
 Fernando Verdasco ''(Segunda rodada)
 Benoît Paire ''(Terceira rodada)
 Grigor Dimitrov ''(Segunda rodada)
 Marcel Granollers ''(Terceira rodada)
 Thomaz Bellucci (Quartas de final, desistiu devido a uma lesão abdominal)
</ol>

Chave

Finais

Metade superior
Seção 1

Metade inferior
Seção 3

Seção 4

Qualificatório
Cabeças de chave

 Ernests Gulbis (Qualificado)
 Dmitry Tursunov (Qualificado)
 Jan Hájek (Qualificado)
 Kenny de Schepper (Qualificado)
 Andreas Haider-Maurer (Primeira rodada)
 Jan-Lennard Struff (Qualificador, Lucky loser)

<li> Mikhail Kukushkin ''(Qualificador)
<li> Josselin Ouanna (Primeira rodada)
<li> Stéphane Robert (Qualificador)
<li> Arnau Brugués-Davi (Primeira rodada)
<li> Marsel İlhan (Qualificador)
<li> Matthew Barton ''(Primeira rodada)

Qualificados

 Ernests Gulbis Dmitry Tursunov
''' Jan Hájek

<ol start=4>
 Kenny de Schepper
<li> Marc López
<li> Guillermo Olaso
</ol>

Lucky losers Jan-Lennard Struff

Chave qualificatória

Primeiro qualificador

Segundo qualificador

Terceiro qualificador

Quarto qualificador

Quinto qualificador

Sexto qualificador

Ligações externas
 Chave de simples
 Chave qualificatória

S